Province House ist der Name folgender Parlamentsgebäude in Kanada:

 Province House (Charlottetown) in Charlottetown, Prince Edward Island
 Province House (Halifax) in Halifax, Nova Scotia